La normalienne Caen était un club français omnisports basé à Caen fondé en 1896.

Historique 

Le club fondé en 1896 par les étudiants de l'école normale de Caen. Son équipe de football est la première vainqueur du championnat de Basse-Normandie de l'USFSA en 1900.

Palmarès 
DH Basse-Normandie
Champion : 1900

Section

Football 

L'équipe remporte le premier championnat de Basse-Normandie de l'USFSA en 1900.

Basket-ball 

Cette section est la première à pratiquer le basket-ball en Normandie.

Annexes

Notes et références

Bibliographie

Articles connexes 
 Histoire du Stade Malherbe Caen
 Club Malherbe caennais

Club de football disparu en France
Club de football fondé en 1896
Club de football disparu au XXe siècle
Club de football en Normandie
Club sportif à Caen